Smithson ist:

Familienname folgender Personen:
 Alison Smithson (1928–1993), britische Architektin
 Carly Smithson (* 1983), Soul-, Pop-, Rock- und Metal-Sängerin sowie Songschreiberin 
 Forrest Smithson (1884–1962), US-amerikanischer Leichtathlet
 Harriet Smithson (1800–1854), irische Schauspielerin, erste Ehefrau des französischen Komponisten Hector Berlioz
 Henry Smithson (* 1978), britischer DJ siehe Riton
 James Smithson (1765–1829), britischer Mineraloge und Chemiker
 Jerred Smithson (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 John Smithson (* 1952), britischer Filmproduzent
 Mike Smithson, US-amerikanischer Maskenbildner und Spezialeffektkünstler
 Peter Smithson (1923–2003), britischer Architekt
 Robert Smithson (1938–1973), US-amerikanischer Maler

Außerdem:
 Smithson (Mondkrater), benannt nach James Smithson
 Smithson-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Mount Smithson, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Schmitson